Поверхня — двовимірний многовид у математиці
 Поверхня (САПР) — комп'ютерне представлення поверхонь у системах САПР (CAD/CAM) 
 Поверхня (фізика) —  в фізиці
 Поверхня (хімія) —  в хімії
 Поверхня (сопромат) —  у опорі матеріалів
 Поверхня (музика) — в музиці 
 Поверхня (образотворче мистецтво) — в образотворчому мистецтві
 Географічна оболонка — поверхня Землі, предмет вивчення геоморфології
 Поверхность — найбільший оператор супутникового телебачення в Україні.

 Ріманова поверхня — традиційна в комплексному аналізі назва 1-вимірного комплексного многовиду 
 Еквіпотенціальна поверхня — поверхня, в усіх точках якої однаковий потенціал 
 Поверхня незгідності — у геології - поверхня зіткнення двох різновікових товщ 
 Орієнтована поверхня — двостороння поверхня з вибранним напрямком одиничної нормалі 
 Двостороння поверхня — поверхня, котра на всій своїй протяжності володіє неперервним вектором одиничної нормалі 
 Лінійчата поверхня — у диференціальній геометрії — поверхня, утворена рухом прямої лінії
 Рівнева поверхня — в геодезії — поверхня, у всіх точках якої потенціал сили тяжіння однаковий 
 Одностороння поверхня — гладка двомірна поверхня 
 Поверхня Мохоровичича — границя розділу (складна перехідна зона) між земною корою та верхньою мантією Землі 
 Мінімальна поверхня — поверхня з нульовою середньою кривизною
 Поверхня нашарування 
 Питома поверхня порід 
 Підстилаюча поверхня 
 Шагренева поверхня 
 Поверхня ковзання (геологія) 
 Робоча поверхня 
 Топографічна поверхня 
 Поверхня Конрада — границя (іноді переривчаста) розділу між «гранітним» і «базальтовим» шарами земної кори 
 Вільна поверхня рідини